Medina-Sidonia
579 Sidonia
Ducado de Medina-Sidonia

Desambiguação